Wolfram von Praunheim ist der Name folgender Personen:
* Wolfram I. von Praunheim († vor 1207), Frankfurter Reichsschultheiß
 Wolfram II. von Praunheim († 1274), Frankfurter Reichsschultheiß